Rognes peut faire référence à :

Patronyme  

 Marie Rognes (née en 1982), mathématicienne norvégienne.

Toponymes  

 Rognes, commune française des Bouches-du-Rhône.
 , village norvégien qui fait partie de la commune de Midtre Gauldal dans le Comté de Sør-Trøndelag.